Sibylline et la Baguette rose est la douzième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Puis dans l'album Sibylline et le petit cirque en 1974

Univers

Synopsis

Personnages

Historique 
Raymond Macherot arrive à un point de sa carrière où il commence à douter de lui. Après l'introduction du fantastique dans "Sibylline et le petit cirque", il ne sait plus sur quelle lignée il doit continuer . Anathème devient alors un personnage gentil et les abeilles disparaissent. Le méchant est Pistolard déjà vu dans l'épisode précédent qui souhaite retrouver une baquette magique. Cette histoire sera la dernière scénarisée par Macherot avant la veillé de Noël en 1976. En effet, son rythme de parution devient de plus en plus lent et la déprime le ronge. Les cases s’aèrent et les dessins se simplifies. Macherot hésite constamment sur sa planche, il oublie des traits de bulle, efface des éléments déjà encrés (exemple : Dans la case 11 de la planche 10, une lanterne est supprimée alors qu'elle était déjà encrée). Cet épisode est souvent comparé au "Retour de Chlorophylle" car Sibylline rentre au pays et retrouve ces anciens amis.

Publication

Revues

Album 
Ce récit est présent dans le quatrième album Dupuis "Sibylline et le petit cirque" mais aussi dans l'intégrale Sibylline 2 publié aux éditions Casterman en 2012.

Lien externe 

Histoire de Sibylline
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1971